Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1948 werd op 28 en 29 februari op de ijsbaan in het Olympiastadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was Lassi Parkkinen, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Odd Lundberg won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1948
Langebaanschaatsen in 1948
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen